Hagenburg steht für:

 Hagenburg, Flecken im Nordosten des Landkreises Schaumburg in Niedersachsen
 Otto Heinrich Graf von Hagenburg, (1901 1993), deutscher Unternehmer, Erfinder und Pilot
 Schloss Hagenburg, Schlossanlage in Hagenburg/Niedersachsen

Siehe auch: